

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Szarłata – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Osie
 Szarłata – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo

Zobacz też 
 Szarłat
 Szarłatów
 Szarłaty